Оанес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 32 км². Население — 761 человек (на 2010 год). Расстояние — 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pronostico meteorologico en Ohanes
 Ohanes

Муниципалитеты Альмерии